Бородоярское () — село в Морозовском сельском совете Балаклейского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320284402. Население по переписи 2001 г. составляет 221 (109/112 м/ж) человек.

Географическое положение 
Расстояние от села Бородоярское до
с. Ольховатка около 1 км. Рядом проходит автомобильная дорога .

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Погода в Бородоярском

Населённые пункты Балаклейского района